Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Ardesio
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Bargagli
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Bottanuco
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Capizzone
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Gromo
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Porto Viro
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa nel comune di Trento
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima — chiesa del comune di Valbondione